Richmond Hill (Geórgia)
 Richmond Hill (Ontário)

Desambiguações de topônimos